Moaga peut désigner :
Moaga, la commune du département de Comin-Yanga au Burkina Faso ;
Moaga, la commune du département du Tenkodogo au Burkina Faso.

Homonymie de localités